Die All England 1899 fanden am 4. April 1899 in London statt. Es war die erste Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats, in der Erstauflage noch Badminton Association Tournament 1899 betitelt. Ausschließlich in dieser Erstauflage wurden nur die drei Doppeldisziplinen gespielt, das Damen- und Herreneinzel war 1899 noch nicht im Programm. Vorgängerturnier der All England waren die Guildford Open.

Austragungsort 
Hauptquartier der London Scottish Rifles, Buckingham Gate

Sieger und Finalisten

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1899
1899
Sportveranstaltung in der City of Westminster